Lliga ACB 1998-1999. El FC Barcelona va acabar en el primer lloc al final de la fase regular, però va ser derrotat en la final dels playoffs pel Real Madrid Teka. Els llocs de descens els van ocupar el Covirán Cervezas Alhambra i el Recreativos Orenes Murcia.

Lliga regular

Playoff 1999 

1998-1999
Competicions esportives del 1998
Competicions esportives del 1999